Osoby o tym nazwisku:
 Franjo Iveković − chorwacki językoznawca i pisarz religijny, rektor Uniwersytetu w Zagrzebiu
 Sanja Iveković − chorwacka rzeźbiarka, fotograficzka, performerka